Бо́лтон () — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Болтон, Айвор (род. 1958) — английский клавесинист, оперный дирижёр.
 Болтон, Барри (1802—?) — британский мирмеколог.
 Болтон, Горацио (1793—1873) — английский шахматный композитор.
 Болтон, Джеймс (1735—1799) — английский ботаник, миколог и орнитолог, специалист по тайнобрачным растениям.
 Болтон, Джон Гейтенби (1922—1993) — англо-австралийский астроном.
 Болтон, Джон (род. 1948) — американский дипломат.
 Болтон, Керри (род. 1956) — писатель и политический активист из Новой Зеландии.
 Болтон, Мик (род. 1950) — английский гитарист и автор песен, участник группы UFO.
 Болтон, Мэттью (1728—1809) — английский промышленник и деловой партнёр шотландского инженера Джеймса Уатта.
 Болтон, Ник (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Болтон, Рути (род. 1967) — американская баскетболистка.
 
 Болтон, Уолтер (1888—1957) — фермер, стал последним человеком, который был казнён в Новой Зеландии до отмены смертной казни.
 Болтон, Энтони (род. 1950) — британский инвестор, управляющий инвестиционным фондом.

Двойные фамилии 
 Уинн-Болтон, Нэнси (1916—2011) — австралийская теннисистка.

Псевдоним 
 Майкл Болтон (наст. имя Михаил Болотин; род. 1953) — американский певец.

Населённые пункты

Великобритания 
 Болтон — город в Большом Манчестере.
 Болтон — деревня, графство Камбрия.
 Болтон — деревня, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.
 Болтон — деревня, графство Нортамберленд.
 Болтон — деревня в Восточном Лотиане (Шотландия).

США 
 Болтон — город, штат Коннектикут.
 Болтон — город, штат Массачусетс.
 Болтон — город, штат Миссисипи.
 Болтон — город, штат Нью-Йорк.
 Болтон — город, штат Северная Каролина.
 Болтон — город, штат Вермонт.

См. также 
 «Болтон Уондерерс» — футбольный клуб из британского города Болтон.
 Герцог Болтон — английский пэрский титул, существовавший в 1689—1794 годах.